Карели — фамилия и название населённых пунктов:
 Карели, Лев Георгиевич (1913—1991) — советский инженер, специалист в области мостостроения.

Грузия 
 Карели — город, центр одноимённого района в крае Шида-Картли.

Россия 
 Карели — село в Моршанском районе Тамбовской области.
 Карели — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области.